Blue City (Oman), een stad in Oman
 Blue City (boek), een boek uit 1947 van Ross Macdonald
 Blue City (film), een film van 1986